

Sigle
 Aerodrome beacon – Faro di aerodromo

Codici 
 ABN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Albina (Suriname)
 ABN – codice identificativo dell'NDB di Albenga, radioassistenza per la navigazione aerea 
 abn – codice ISO 639-3 della lingua abua